Rue de la Barillerie est un odonyme désignant :
 une rue au Mans
 une rue à Nantes
 une rue à Nice
 une ancienne rue de Paris intégrée depuis au boulevard du Palais.